Бата́йский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Батайский переулок — переулок в Ростове-на-Дону.
 Батайский переулок — переулок в Санкт-Петербурге.
 Батайский переулок — переулок в Таганроге.
 Батайский переулок — переулок в Челябинске.

Украина 
 Батайский переулок — переулок в Харькове.

См. также 
 Батайская улица
 Батайский проезд